Лоренцо Минотти (; ) — итальянский футболист, защитник. Вошёл в символическую сборную лучших игроков «Пармы» за все годы существования команды.

Карьера 
Минотти начал карьеру в «Чезене» в 1985 году, через 2 года перешёл в «Парму», с которой 9 сентября 1990 года дебютировал в матче с «Ювентусом» в серии А (Победа «Юве» 2:1). Затем Минотти выступал за «Кальяри» и «Торино», а завершил карьеру в «Тревизо». Самых больших достижений Минотти добился с «Пармой», в которой он был капитаном команды, выигравшей кубок Италии, Кубок кубков УЕФА, кубок и Суперкубок УЕФА.

В сборную Италии Минотти впервые был вызван 14 октября 1992 года на матч Швейцарией, однако на поле не вышел. 16 февраля 1994 года он дебютировал в составе «Скуадры Адзурры» в матче с Францией, проигранном 0:1. В 1994 году Минотти поехал в составе национальной команды на чемпионат мира, но на турнире не провёл ни одной минуты. Всего за сборную Италии Минотти провёл 8 матчей.

Достижения 
 Обладатель кубка Италии: 1992
 Обладатель кубка кубков: 1993
 Обладатель суперкубка УЕФА: 1993
 Обладатель кубка УЕФА: 1995

Примечания

Ссылки 
 Профиль на figc.it
 Профиль на footballplayers.ru
 Статья на lungoparma.com

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Чезена»
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Кальяри»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Тревизо»